Сбо́рная Арме́нии по футбо́лу () — команда, представляющая Армению на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация — Федерация футбола Армении.

По состоянию на 22 декабря 2022 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 95-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 44-е.

История

Начало развития 
До 1991 года футбол в Армении развивался под руководством Федерации футбола СССР, а игроки из Армянской ССР выступали за советскую команду. Сама же сборная Армянской ССР играла на Спартакиадах народов СССР и на Кубке Закавказья. 18 января 1992 года была основана Федерация футбола Армении, вошедшая в 1992 году в состав ФИФА и в 1993 году в состав УЕФА. История сборной Армении отсчитывается с 14 октября 1992 года, когда в Ереване был сыгран первый матч против сборной Молдавии, завершившийся нулевой ничьей. С 1996 года команда участвует в отборочных турнирах чемпионатов Европы и мира.

Эпоха Портерфилда 
Первым наставником сборной был Эдуард Маркаров. Позже командой руководил лауреат Юбилейной награды УЕФА Хорен Оганесян. Однако долгое время никто из наставников сборной Армении не задерживался дольше чем на два года: команда терпела неудачи во многих квалификационных матчах. В 2006 году наставником сборной стал шотландец Ян Портерфилд, который повёл команду к первым серьёзным успехам в рамках отбора на Евро-2008. Под его руководством сборная Армении провела серию выдающихся матчей и одержала несколько значимых побед: ей удалось переиграть дебютанта отборочных турниров чемпионата Европы — Казахстан — со счётом 2:1, а со счётом 1:0 она сенсационно победила участницу минувшего чемпионата мира — Польшу. Также Армения сыграла вничью с сильными командами Сербии (0:0) и Португалии (1:1). Итогом стало 80-е место в рейтинге ФИФА — высшее на тот момент достижение армянской команды в международном рейтинге. Однако кончина Яна Портерфилда 11 сентября 2007 года от рака оставила его работу незавершённой. Преемником в сборной стал Вардан Минасян, который работал помощником Портерфилда и получал указания от другого тренера команды, Самвела Дарбиняна.

Отбор на Евро-2012 
10 февраля 2009 года было объявлено о назначении Вардана Минасяна официальным тренером сборной Армении по футболу. Именно он руководил командой в отборочном турнире к Евро-2012, где сборная Армении показала лучший свой результат в истории, одержав пять побед (две над Словакией, две над Андоррой, одна над Македонией) и сыграв две ничьи (против Македонии и России). Однако в решающей схватке Армения проиграла борьбу за 2-е место сборной Ирландии: в матче последнего тура она уступила 1:2 при скандальном судействе.

11 октября 2011 года в матче последнего тура группового этапа сборных Армении и Ирландии испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес на 26-й минуте удалил вратаря сборной Армении Романа Березовского за игру рукой вне штрафной площади, однако видеоповтор показал, что мяч попал Березовскому в грудь, а не в руку, а рукой подыграл ирландец Саймон Кокс, оставшийся без наказания (после игры он признался в нарушении правил). Удалённого заменил Арсен Петросян, а ситуацию усугубил ещё и автогол Валерия Алексаняна. Федерация футбола Армении безуспешно подавала протест на действия судьи. Сам же судья немедленно после игры объявил о прекращении судейской карьеры. Тем не менее, сборная Армении показала лучший голевой результат в группе B, забив 22 мяча — из них 6 на счету Генриха Мхитаряна. Стараниями Вардана Минасяна сборная поднялась на 41-е место в рейтинге ФИФА, а тренера и игроков в аэропорту Еревана встречали восторженные болельщики.

Квалификации на ЧМ 2014 и Евро 2016 
Сборная Армения финишировала последней в таблице в отборочных матчах к чемпионату Европы 2016 года.

Отбор на ЧМ-2018 
Армяне победили со счётом 3:2 Черногорию.
Гол забил Эдгар Папоян

Лига наций 2018-19 
Вардан Минасян вернулся и возглавил сборную в Лиге наций УЕФА в сезоне 2018/19, но команда финишировала позади Македонии, включая домашнее поражение 0:1 от Гибралтара. Минасян был уволен, новым тренером команды был назначен Армен Гюлбудагянц.

Евро-2020 
Армяне участвовали в квалификации на Евро-2020 вместе с Италией, Боснией и Герцеговиной, бывшими чемпионами Европы Грецией, Финляндией и Лихтенштейном. Армения проиграла два первых матча Боснии 1:2 на выезде и Финляндии 0:2 дома. Затем одержала домашнюю победу 3:0 и выездную победу 3:2 над Грецией. Армения проиграла дома Италии 1:3, после чего победила 4:2 Боснию и Герцеговину. и в итоге заняла пятое место в группе.

Кубок Кипрской футбольной ассоциации 
В активе сборной Армении участие в двух розыгрышах этого трофея: 2000 год (7-е место) и 2004 год (4-е место).

Статистика выступлений в официальных турнирах

Чемпионаты Европы

Чемпионаты мира

Лига наций УЕФА

Стадионы 

«Раздан» был построен при финансовой поддержке фонда нефтяного магната Галуста Гюльбенкяна в 1970—1971 годах за 11 месяцев. На склоне у реки Раздан, от которой собственно и получил своё название. Открытие стадиона состоялось 19 мая 1971 года. В советское время был одним из наибольших стадионов СССР и одним из немногих двухъярусных. Именно на этом стадионе футбольные болельщики «Арарата» увидели победы клуба, приведшие к золоту 1973 и победам в Кубке 1973, 1975. Сборная СССР на стадионе провела только два матча, которые оба датируются 1978 годом. В апреле в товарищеской игре против финской сборной (10:2 в пользу СССР), а через полгода в отборочном матче на Чемпионат Европы против греческой команды (2:0 победа советской сборной). На матче с Финляндией присутствовало 12 000 зрителей, на матче с Грецией пришло 40 тысяч.

После распада Союза на стадионе проводила свои матчи Сборная Армении, а также футбольные клубы. В 1990-х года на стадионе проводились финалы Кубка Армении по футболу. В 2002 году был отреставрирован, реставрация была продолжена в 2006—2008 годах. Первоначально вмещал в себя 75 000 зрителей, после частичной реконструкции 69 000. После реконструкции и установки индивидуальных кресел, стадион вмещает 55 000 зрителей, является крупнейшим стадионом в Армении. В настоящее время стадион, из-за рациональности, не используется национальной сборной. Последней игрой сборной на «Раздане» стал матч, который прошёл в 2012 году против итальянской сборной в отборочном цикле на ЧМ-2014. Используется в основном для футбольных и ряда атлетических соревнований.

26 июня 2015 года судом признан банкротом.

Строительство стадиона началось в 1937 году и закончилось в течение года. Некоторые детали стадиона были добавлены уже после Великой Отечественной войны. С момента открытия стадион назывался «Динамо», после обретения независимости Армении, название стадиона было изменено на «Анрапетакан» (Республиканский). В 1999 году, после убийства бывшего премьер-министра Вазгена Саркисяна, стадиону официально присвоено имя известного политика.

В 2008 году руководство стадиона провело улучшения некоторых критерий, а именно: футбольное покрытие стадиона, ложе VIP гостей, средства обслуживания, которые указаны в стандартах УЕФА. Координированием работ по реконструкции стадиона, по договору о сотрудничестве, занималась израильская фирма «Green Diversified» LTD. После выполнения данных нюансов стадиону разрешено принимать на своём поле игры национальной сборной по футболу.

Стадион принимает домашние матчи национальной сборной Армении по футболу и футбольного клуба «Пюник». Вместимость стадиона составляет 14 935 зрителей. Места VIP гостей 107. Крытость — 100 %

Состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Хоакином Капарросом для участия в матчах Лиги наций УЕФА 2022/2023 против сборной Ирландии (4 июня 2022), сборной Шотландии (8 июня 2022), сборной Украины (11 июня 2022) и сборной Шотландии (14 июня 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 14 июня 2022 года:

Сборная в рейтингах ФИФА

Ближайшие и последние игры

Десять последних матчей 

 д — матч в Армении (домашний)
 г — матч на поле соперника (гостевой)
 н — матч на нейтральном поле
 ТМ — товарищеский матч
 пен. — гол забит с пенальти

 а/г — автогол
 ОЧМ-2022 — отборочный турнир чемпионата мира 2022, УЕФА, группа J
 ЛН-2020/21 — Лига наций УЕФА 2020/2021

Ближайшие матчи 
Товарищеские встречи:
 16 ноября 2022 —  Косово (г)
 19 ноября 2022 —  (г)

Статистика 

 Полный список игроков сборной Армении, о которых есть статьи в Википедии, см. здесь.
Данные откорректированы по состоянию на 16 декабря 2022 года
{| width="100%"
|width=50% valign=top|

Игроки с наибольшим количеством матчей за сборную 

Примечания

 (•) — пометка для действующих футболистов

Лучшие бомбардиры сборной Армении

Главные тренеры 

По состоянию на 20 ноября 2018 года

и — число сыгранных матчей; в — число выигранных матчей; н — число матчей, сыгранных вничью; п — число проигранных матчей; зм — количество забитых мячей; пм — количество пропущенных мячей; % — процент выигранных матчей.

Форма

Домашняя

Гостевая

Третья

Вратарская

Статистика матчей 
Данные откорректированы по состоянию на 20 ноября 2018 года

Примечания

Ссылки 

 Сайт Федерации Футбола Армении
 RSSSF архив результатов
 Все игроки сборной

Армения